Кебан — турецкий топоним. Может означать:

 Кебан — город.